Isler ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Isler (1934–2010), britisch-US-amerikanischer Schriftsteller
 Alfred Isler (Verleger) (1922–1988), Schweizer Verleger
 Alfred Isler (Geologe) (* 19??), Schweizer Geologe
 Cornelia Isler-Kerényi (* 1942), Schweizer Klassische Archäologin
 Donald Isler (* 1952), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Emil Isler (Maler) (1907–1966), Schweizer Maler und Illustrator 
 Emma Isler (1816–1886), Mitgründerin der Hochschule für das weibliche Geschlecht
 Ernst Isler (1879–1966), Schweizer Musiker und Musikjournalist
 Gabriela Isler (* 1988), venezolanische Schönheitskönigin und Miss Universe 2013
 Gerhart Isler (* 1949), Schweizer Verleger, Sohn von Alfred
 Hans Peter Isler (* 1941), Schweizer Klassischer Archäologe
 Heinz Isler (1926–2009), Schweizer Bauingenieur (Isler-Schale)
 Heinz Isler (Radsportler) (* 1960), Schweizer Radsportler
 J. J. Isler (* 1963), US-amerikanische Seglerin
 Jacob Isler (1758–1837), Schweizer Kaufmann und Politiker, Pionier der Strohgeflechtindustrie
 Jakob Isler (1809–1862), Schweizer Politiker und Industrieller
 Jedidah Isler, US-amerikanische Astrophysikerin und Hochschullehrerin
 Johann Luzius Isler (1810–1877), Bündner Konditor, Gastronom in St. Petersburg
 Lydia Isler-Christ (* 1964), Schweizer Apothekerin und Politikerin 
 Manuel Isler (1932–2011), Schweizer Literaturwissenschaftler und Journalist
 Meyer Isler (1807–1888), deutscher Philologe und Bibliothekar
 Michael Isler (* 1984), Schweizer Leichtathlet
 Morton L. Isler (* 1929), US-amerikanischer Ornithologe
 Otto Isler (1910–1992), Schweizer Chemiker
 Peter Isler (1847–1921), Schweizer Berufsoffizier (Korpskommandant)
 Peter Isler (Segler), Navigator beim America's Cup und Director der American Sailing Association
 Peter Emil Isler (1851–1936), Schweizer Politiker
 Tuna Isler (* 1989), deutscher Basketballtrainer
 Ursula Isler (1923–2007), Schweizer Schriftstellerin
 Ursula Isler (Tischtennisspielerin), deutsche Tischtennisspielerin
 Vera Isler-Leiner (1931–2015), Schweizer Fotografin

Siehe auch:
 İşler